Accolti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Bernardo Accolti (1465–1536), italiensk poet
 Francesco Accolti (1416–1488), italiensk jurist och filolog
 Pietro Accolti (1455–1532), italiensk kardinal

Italienska efternamn